Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Rei“ beginnt.

Rei 



 Rei, August (1886–1963), estnischer Jurist und Politiker
 Rei, Tony (* 1957), österreichischer Zauberkünstler und Illusionist